Malaga – miasto w Andaluzji na południu Hiszpanii
 Malaga – prowincja w Hiszpanii
 Málaga – miasto w Kolumbii
 Malaga – wino
 Malaga – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia
 Malaga – jednostka osadnicza w USA, w stanie Nowy Meksyk
 Malaga Open – turniej szachowy
 Málaga CF – hiszpański klub piłkarski